Trois-Août ou III-Août ou 3-Août, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union ou sans accent circonflexe, peut désigner :

Calendrier 

3 août,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

En France,
 
 le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale (évènements classés par département puis commune) :
 Sacrifice de six maquisards, qui permit au groupe de Résistants du maquis Henri-Bourgogne d'échapper à une vaste offensive allemande, à Genay, en Côte-d'Or.
 Combats et exécution d'otages par les Allemands, la veille de la libération d'Erquy, dans les Côtes-d'Armor.
 Libération sanglante de Merdrignac, dans les Côtes-d'Armor.
 Trois civils tués par les Allemands en repli, à Pluduno, dans les Côtes-d'Armor.
 Exécution de trois jeunes Résistants pendant la retraite des Allemands, à Saint-Caradec, dans les Côtes-d'Armor.
 Combat du  FTP Corse et représailles allemandes à Landeleau, dans le Finistère, deux jours avant sa libération.
 Prise en otage par les Allemands, de la population de Monségur en Gironde.
 Libération de Bain-de-Bretagne en Ille-et-Vilaine par le général John Shirley Wood.
 Evasion et exécutions de prisonniers échappés d'un train de déportation, sur la commune de Saint-Mars-du-Désert, en Loire-Atlantique.
 A Sérent, dans le Morbihan : évènements non connus.
 Bombardement du village et de la raffinerie de pétrole de Merkwiller-Pechelbronn, dans le Bas-Rhin.
 Le  : Tornade à Hautmont dans le Nord.

En Tunisie,

 Le  : Naissance à Monastir de Habib Bourguiba fondateur du Néo-Destour, fer-de-lance du mouvement pour l’indépendance de la Tunisie.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

Il existe aussi des odonymes contenant cette date dans d'autres langues, notamment :
En espagnol, « 3 de Agosto » ou « Tres de Agosto »
 Au Mexique : événements non connus
 (Calle) 3 de Agosto, à Ecatepec de Morelos, dans l'État de Mexico.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième du mois est en lettres

Néant
Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième du mois est en chiffre

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
03